O futebol na Universíada de Verão de 2007 foi disputado em oito sedes entre 7 e 17 de agosto de 2007.

Sedes
As sedes das partidas de futebol foram:
 Supachalasai Stadium, National Stadium, Banguecoque
 Rajamangala Stadium, Sports Authority of Thailand, Hua-Mak, Banguecoque
 Army Stadium Royal Thai Army Stadium, Banguecoque
 Bangkok University Stadium, Bangkok University, Pathum Thani
 Main Stadium, Rajamangala University of Technology, Thanyaburi, Pathum Thani
 Main Stadium, Srinakharinwirot University, Ongkharak Campus, Nakhon Nayok
 Ramkhamheang University Stadium, Ramkhamheang University, Banguecoque
 Kasetsart University Stadium, Kasetsart University, Banguecoque

Medalhistas

Masculino
Esses foram os resultados:

Fase preliminar

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final

Final

Disputa do 5º ao 8º lugar

Disputa do 9º ao 12º lugar

Disputa do 13º ao 15º lugar

Classificação final

Feminino
Esses foram os resultados:

Fase preliminar

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final

Final

Disputa do 5º ao 8º lugar

Disputa do 9º ao 12º lugar

Disputa do 13º ao 16º lugar

Classificação final

Ver também
 Futebol
 Universíada de Verão de 2007
 Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU)
 Federação Internacional de Futebol (FIFA)

Ligações externas
 
 

Futebol
Verao de 2007